Saison 1 de X Factor, France
 Saison 1 de The X Factor (États-Unis)